Dans l'univers de fiction de Star Trek, et plus précisément celui de Voyager, l'Unimatrice Zéro est un rassemblement subconscient Borg illégal dans lequel chaque drone présent (tous n'y ont pas accès) revendique son individualité vis-à-vis du Collectif.

L'Unimatrice Zéro n'existe pas 
L'Unimatrice Zéro, qui n'existe pas officiellement chez les Borg, représente un "monde" parallèle, comparable à un rêve partagé par quelques "élus" de l'espèce (il est accessible pendant la phase de régénération), dans lequel ces Borg sont détachés du Collectif et revendiquent être des individus.

Dans cet univers, dont le décor est la simulation intellectuelle d'une planète sombre, boisée, et déserte d'espèces autres, les drones refusent leur dénomination Borg et reprennent le nom qu'ils avaient avant d'être assimilés au Collectif ; ils font de même pour leur représentation corporelle, se forçant de construire l'image de l'autre sans ses implants et sous la forme précédant l'assimilation. S'agissant d'un rêve collectif dont tout souvenir est oublié au réveil par les drones, ils ont réussi cependant à conserver en mémoire leurs actes dans l'Unimatrice, et ce avec l'aide du capitaine de Starfleet Kathryn Janeway, du vaisseau  (par le biais de Seven of Nine, ayant accedé à l'Unimatrice Zéro quand elle était dans le Collectif). Ce mouvement dissident, tendant à s'échapper du Collectif, est sévèrement traqué et réprimé par la Reine Borg.

Implications de Starfleet dans la guerre civile Borg 
La participation d'un officier de Starfleet, pour aide à la résistance Borg et sabotage, dans la genèse d'une guerre civile d'une espèce étrangère, outre d'enfreindre de nombreux protocoles de Starfleet et de la Fédération des planètes unies, est fortement disputée dans ses implications éthiques.

Épisodes relatifs 
 Star Trek: Voyager : épisodes 6x26 et 7x01 L'Unimatrice Zéro, partie 1 et 2 (Unimatrix Zero)
 Star Trek: Voyager : épisodes 7x25 et 7x26 Jeu Final, partie 1 et 2 (End Game)

Voir aussi 
 Les Borg
 Seven of Nine

Univers de Star Trek